Catalunya:
 Sant Julià d'Altura, església de Sabadell a l'antiga parròquia de Sant Julià d'Altura (Vallès Occidental)
 Sant Julià de Basturs, església romànica del poble de Basturs (Isona i Conca Dellà)
 Església de Sant Julià de Boada, església mossàrab de Sant Julià de Boada a Palau-sator (Baix Empordà)
 Sant Julià de Coaner, església parroquial al poble de Coaner (municipi de Sant Mateu de Bages, el Bages) 
 Sant Julià d'Espui, església parroquial romànica del poble d'Espui (municipi de la Torre de Cabdella, el Pallars Jussà)
 Sant Julià del Fou, parròquia del municipi de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Sant Julià de Pedra, església de la població de Pedra, al municipi de Bellver de Cerdanya
 Església de Sant Julià Sassorba, església romànica a l'entitat del mateix nom al municipi de Gurb (Osona)
 Sant Julià de Sentís, església d'origen romànic del poble de Sentís (Alta Ribagorça)
 Sant Julià de Tartera, església de Tartera al municipi de Das (Baixa Cerdanya)
 Sant Julià dels Torts, ermita de Sant Julià dels Torts (La Jonquera, Alt Empordà)
 Sant Julià de la Torre església del veïnat de la Torre (Sort, Pallars Sobirà)
 Sant Julià de Llers, església a Llers (Alt Empordà)
 Église Saint-Julien (Ath)
 Sant Julià de Palou, església parroquial al poble de Palou al municipi de Granollers (Vallès Oriental) 
 Sant Julià de les Alzinetes

 Illes Balears:
 Església de Sant Julià (Campos) església de Mallorca

Catalunya Nord:
 Sant Julià i Santa Basilissa de Vilanova de Raò, església romànica a Vilanova de Raò (Rosselló) 
 Sant Julià i Santa Basilissa de Vilamulaca (Rosselló)
 Sant Julià d'Estavar, església del poble d'Estavar (Alta Cerdanya, França)

Andorra:
 Sant Julià i Sant Germà de Lòria, església de Sant Julià de Lòria (Andorra)